Лас Чичарас има више значења:

 Лас Чичарас (Анхел Албино Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лас Чичарас (Беља Виста), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лас Чичарас (Тапачула), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лас Чичарас (Гереро), насеље у савезној држави Чивава у Мексику